Ува́ровский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юго-востоке Тамбовской области России.

Административный центр — город Уварово (в состав района не входит).

География 
Площадь 1141 км². Граничит на западе с Жердевским, на северо-западе — с Ржаксинским, на северо-востоке — с Инжавинским, на востоке — с Мучкапским районами Тамбовской области, а на юге — с Воронежской областью.

История 
30 июля 1928 года Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР была утверждена сеть районов Тамбовского округа Центрально-Чернозёмной области и образован Уваровский район.

30 октября 1959 года к Уваровскому району были присоединены части территорий упразднённых Каменского и Шпикуловского районов.

Население

Административное деление 
Уваровский район как административно-территориальное образование включает 7 сельсоветов.

В Уваровский район как муниципальное образование со статусом муниципального района входят 7 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

В рамках организации местного самоуправления в 2004 году на территории района были созданы 11 муниципальных образований со статусом сельских поселений (сельсоветов).
В 2009 году упразднённый Вольновершинский сельсовет включён в Подгорненский сельсовет; Лебяжьевский — в Нижнешибряйский сельсовет, в 2010 году упразднённый Чуево-Алабушский сельсовет включён в Моисеево-Алабушский сельсовет, в 2013 году упразднённый Верхнечуевский сельсовет включён в Подгорненский сельсовет.

Населённые пункты 
В Уваровском районе 59 населённых пунктов (все — сельские).

 Упразднённые населённые пункты
В 2004 г. посёлки Лопатино и Красный Октябрь включены в состав села Лебяжье.

В 2017 г. упразднены посёлки Ивановское Товарищество Берёзовского сельсовета и Крутые Сланцы Подгорненского сельсовета.

В 2018 году упразднены: деревня Павловка Павлодарского сельсовета, хутор Солопов, посёлки Орлянкин, Родничок и Спирин Моисеево-Алабушского сельсовета, деревня Новосёлок  Верхнешибряйского сельсовета.

Известные уроженцы 
 Бармин, Илья Елизарович (1916 — пропал без вести 1943) — командир танковой роты, младший политрук. Герой Советского Союза. Звание присвоено 12 апреля 1942 года за бои на волоколамском направлении под Москвой. Родился в селе Репное.
 Ломакин, Яков Миронович (1904—1958) — советский дипломат, журналист. Родился в селе Нижний Шибряй.
 Розай, Георгий Альфредович (1887—1917) — русский артист балета. Родился в селе Ивановское.

Примечания

Ссылки 
 Сайт районной администрации
 Уваровский район: описание, история, состав района
 Общественно-политическая газета Уваровского района «Уваровская жизнь»